Okręty US Navy o nazwie USS "Barton":
 Pierwszy "Barton" (DD-599) był niszczycielem typu Benson, który został zatopiony przez nieprzyjaciela 13 listopada 1942.
 Drugi "Barton" (DD-722) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który pełnił służbę w latach 1943-1968.

Barton